Arrojo bzw. Arroyo steht:

 Arrojo (Trockental), spanisch (arrojar ‚ausbrechen‘) für trockenliegende, selten wasserführende Flussläufe

 Arroxo, Parroquia und Ortschaft in Quirós, Spanien
 Arroyo Verde, Nebenfluss des Río Beni in Amazonien, Brasilien

Arrojo ist der Familienname von
 Rolando Arrojo (* 1968), kubanischer Baseballspieler
 Rosemary Arrojo, (* um 1950), brasilianische Übersetzungs- und Literaturwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Arroyo